Фінал Кубка Німеччини з футболу 1978 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1977—1978 відбувся 15 квітня 1978 року. У поєдинку зустрілися «Кельн» з однойменного міста та дюссельдорфська «Фортуна». Перемогу з рахунком 2:0 здобув «Кельн».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Фортуна»

«Кельн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1978 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Квітень 1978
1978 у німецькому спорті